Juana Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera (Montilla, 4 de abril de 1611-Huelva, 1680), noble española perteneciente a las Casa de Aguilar y de Feria como hija de Alonso Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera, V marqués de Priego y V duque de Feria, entre otras dignidades, y de Juana Enríquez de Ribera. 

El 1 de marzo de 1640, contrajo matrimonio en Montilla con Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, IX duque de Medina Sidonia. Juana se convirtió, aparte de en duquesa de Medina Sidonia, condesa de Niebla y marquesa de Cazaza en África, en la esposa del mayor potentado de Andalucía. Perdió esta cómoda situación cuando fue truncada, en 1641, la conspiración de su marido para proclamarse rey de Andalucía. Fue madre del XI duque de Medina Sidonia, Juan Claros de Guzmán.

Ancestros 

Nacidos en Montilla
Fallecidos en Huelva
Fernández de Córdoba
Suárez de Figueroa
Nobles de la provincia de Córdoba (España)